Francesco Caracciolo – ammiraglio napoletano
Ammiraglio Caracciolo – sommergibile della Regia Marina